Sankta Gertruds kyrkoruin kan avse:

Sankta Gertruds kyrkoruin, Falkenberg
Sankta Gertruds kyrkoruin, Sigtuna
Sankta Gertruds kyrkoruin, Visby
Sankta Gertruds kyrkoruin, Vä